WordPerfect (software)
 WordPerfect (wielerploeg)